Вадим Александрович Левин (род. 1933, Харьков) — известный детский поэт, педагог, кандидат психологических наук, член Союза писателей Москвы, соавтор современного «Букваря» (система Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова) и учебников по русскому языку, автор многочисленных книг по педагогике. Сфера профессиональных интересов: возрастная психология, педагогика, методика формирования двуязычия, методика формирования художественного восприятия литературы.

Биография 
Родился 19 ноября 1933 года в Харькове, УССР. Племянник поэтессы Ханы Левиной.

Окончил Харьковский политехнический институт, а потом — филологический факультет Харьковского Университета.
В Харькове 20 лет вел городскую детскую литературную студию и одновременно в Москве был одним из ведущих детского ток-шоу «С утра пораньше» (Центральное ТЕЛЕВИДЕНИЕ СССР). Автор текста песни «Куда уехал цирк?», музыку к которой написал Владимир Быстряков, а главным исполнителем стал Валерий Леонтьев.
Среди других исполнителей — Леонид Борткевич, Алла Пугачёва, Наталья Рожкова и Наташа Королёва, а в программе «Достояние республики» её исполнила Лариса Долина.
С 2001 года Вадим Левин живёт в Германии, в Марбурге. Его дочь — Ольга Левина — четырёхкратная чемпионка мира по международным шашкам — с 1995 года проживает в Хайфе (Израиль).

У композитора Александра Кнайфеля есть цикл из 15 историй для пианиста и певицы «Глупая лошадь» на стихи Вадима Левина.

Интересное 
 В свою хрестоматию Это очень интересно!: Для детей 5-7 лет (Дар слова: В 3 ч. Ч. 1). — СПб.: "Златоуст". — ISBN ISBN 5-86547-376-X В.А. Левин включил русскую сказку «Теремок» (с. 8), обработанную в 1951 году Михаилом Булатовым. Он должен был указать имя автора обработки, как он сделал это для автора сказки «Почему заяц зимой белый?» (с. 58), но почему-то этого не сделал.

Сочинения 
 Глупая лошадь (Новосибирск, 1969),
 Прогулка с дочкой (Харьков, 1971),
 Хвалилка для котят (М., 1998), Куда уехал цирк? (Ярославль, 2002),
 Silly Horse (USA, Columbus, OH: Pumpkin house, — 2004),
 Рыбка-с-Двумя-Хвостами (Jerusalem — Москва, 2007),
 Между нами (М., Октопус, 2009. В соавторстве с Ренатой Мухой)
 Соавтор мой крылатый (Харьков: Фолио, 2012)
и много других.

 В издательстве «Златоуст» (СПб.) вышли составленные им русские хрестоматии для детей, живущих вне России: «Дар слова. Часть 1. Это очень интересно (хрестоматия для детей и методические подсказки для педагогов и родителей»), «Дар слова. Часть 2: Как хорошо уметь читать!».

Ссылки 
 Стихи и проза Вадима Левина
 Интервью BiblioГид
 Самые новые старинные английские баллады
 Библиография книг
 Библиотечка «Лесенка», она же — «Моя первая библиотека» (М.: Просвещение, 1995; М.: Дрофа, 1996—1997).
 Книги, опубликованные в издательстве «Златоуст»
 О книге Вадима Левина и Ренаты Мухи «Между нами»
 Публикации в журнале Вопросы психологии
 Воспитание творчества, 1977 г.
 Репортаж с семинара в Германии 23-24 мая 2009, выполненный Юлией Ремпель
 «ДеДский уголок Вадима Левина» на книжном фестивале в ЦДХ 13.06.09 — в альбоме Ирины Левиной

Рабочее пространство в Интернете 
 
 Личная страница Вадима Левина на «Планете писателя»
 ЛиСтВА — ЛИтературная СТудия Вадима Александровича Левина
 Личная страница на ПримВики

Примечания 

Детские поэты
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели Украины
Детские писатели СССР
Выпускники Харьковского университета